Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2008 − (ang. 2008 SangSom 6-red Snooker International), nierankingowy turniej zaproszeniowy, który odbył się w dniach 8–13 lipca w hotelu Montien Riverside Hotel w Bangkoku. Mistrzem świata w snookerze na sześciu czerwonych został Ricky Walden, który zwyciężył w finale ze Stuartem Bighamem 8-3.

Faza grupowa

Grupa A 

 Jimmy White 5–0 Martin Gould 	
 Issara Kachaiwong 2–5 Aditya Mehta
 Mark Selby 5–0 Gregory Kopec
 Jimmy White 1–5 Gregory Kopec
 Issara Kachaiwong 4–5 Martin Gould
 Aditya Mehta 5–4 Gregory Kopec
 Mark Selby 4–5 Jimmy White
 Aditya Mehta 4–5 Martin Gould
 Issara Kachaiwong 4–5 Jimmy White
 Mark Selby 5–3 Martin Gould
 Issara Kachaiwong 5–3 Gregory Kopec
 Mark Selby	5–2 Aditya Mehta
 Mark Selby 5–3 Issara Kachaiwong
 Jimmy White 5–4 Aditya Mehta
 Gregory Kopec 0–5 Martin Gould

Grupa B 

 Yasin Merchant 4–5 Keith E Boon
 Thepchaiya Un-Nooh 5–0 Au Chi Wai
 Keith E Boon 5–0 Stuart Pettman
 Peter Ebdon 5–0 Yasin Merchant
 Thepchaiya Un-Nooh 5–0 Stuart Pettman
 Au Chi Wai 5–2 Keith E Boon
 Yasin Merchant 3–5 Stuart Pettman
 Peter Ebdon 5–2 Au Chi Wai
 Peter Ebdon 5–4 Thepchaiya Un-Nooh
 Peter Ebdon 5–4 Keith E Boon
 Au Chi Wai 0–5 Stuart Pettman
 Thepchaiya Un-Nooh 5–0 Yasin Merchant
 Peter Ebdon 3–5 Stuart Pettman
 Au Chi Wai 5–4 Yasin Merchant
 Thepchaiya Un-Nooh 4–5 Keith E Boon'

Grupa C 

 Nguyễn Nhật Thanh 1–5 Ian Wells	
 Supoj Saenla 5–3 Chan Kwok Ming	
 Ken Doherty 2–5 Mark Davis
 Supoj Saenla 5–0 Nguyễn Nhật Thanh	
 Chan Kwok Ming 5–2 Ian Wells	
 Supoj Saenla 5–1 Ian Wells	
 Ken Doherty 5–3 Nguyễn Nhật Thanh	
 Chan Kwok Ming 2–5 Mark Davis	
 Ken Doherty 3–5 Chan Kwok Ming	
 Nguyễn Nhật Thanh 1–5 Mark Davis	
 Ken Doherty 5–0 Ian Wells	
 Nguyễn Nhật Thanh 0–5 Chan Kwok Ming	
 Supoj Saenla 4–5 Mark Davis	
 Ken Doherty 5–4	Supoj Saenla	
 Ian Wells 0–5 Mark Davis

Grupa D 

 James Wattana 5–2 Habib Subah Habib
 Marvin Lim 5–4 Tom Ford
 Joe Swail 5–3 Dene O'Kane
 Habib Subah Habib 1–5 Tom Ford
 Joe Swail 5–1 James Wattana
 Dene O'Kane 5–3 Marvin Lim
 Joe Swail 5–1 Habib Subah Habib
 James Wattana 5–4 Tom Ford
 Habib Subah Habib 3–5 Dene O'Kane
 Joe Swail 5–1 Marvin Lim
 Habib Subah Habib 5–4 Marvin Lim
 Joe Swail 4–5 Tom Ford
 James Wattana 5–3 Dene O'Kane
 James Wattana 5–0 Marvin Lim
 Dene O'Kane 0–5 Tom Ford

Grupa E 

 Stuart Bingham  5–1 Zaw Tunó
 Saleh Muhammad  5–3 Mike Dunn
 Atthasit Mahitthi 5–2 Zaw Tun
 Stuart Bingham  5–3 Mohammed Al-Joker
 Atthasit Mahitthi 0–5 Saleh Muhammad 
 Mohammed Al-Joker 2–5 Mike Dunn
 Zaw Tun 0–5 Saleh Muhammad 
 Stuart Bingham  4–5 Saleh Muhammad 
 Zaw Tun 4–5 Mohammed Al-Joker
 'Atthasit Mahitthi 5–-1 Mike Dunn
 Zaw Tun 2–5 Mike Dunn
 Atthasit Mahitthi 5–3 Mohammed Al-Joker
 Stuart Bingham  1–5 Mike Dunn
 Saleh Muhammad  5–4 Mohammed Al-Joker
 Stuart Bingham  5–4 Atthasit Mahitthi

Group F 

 Noppadon Noppachorn 5–3 Mohsen Aziz
 Nigel Bond 5–2 Yutaka Fukuda
 Steve Mifsud 3–5 Jimmy Michie
 Noppadon Noppachorn 5–3 Jimmy Michie
 Steve Mifsud 5–3 Mohsen Aziz
 Yutaka Fukuda 0–5 Mohsen Aziz
 Nigel Bond 5–4 Noppadon Noppachorn
 Steve Mifsud 5–1 Yutaka Fukuda
 Mohsen Aziz 2–5 Jimmy Michie
 Nigel Bond 5–0 Jimmy Michie
 Noppadon Noppachorn 3–5 Steve Mifsud
 Nigel Bond 5–2 Steve Mifsud
 Yutaka Fukuda 1–5 Jimmy Michie
 Nigel Bond 3– 5 Mohsen Aziz
 Noppadon Noppachorn 5–1 Yutaka Fukuda

Group G 

 Manan Chandra 2–5 Ricky Walden
 Akani Songsermsawat 5''–-2 Matthew Selt
 Phaithoon Phonbun 5–1 Mohammed Shehab
  Matthew Selt 5–2 Manan Chandra
 Akani Songsermsawat 3–5 Ricky Walden Phaithoon Phonbun 5–4 Akani Songsermsawat
 Matthew Selt 1–5 Mohammed Shehab Matthew Selt 4–5 Ricky Walden Phaithoon Phonbun 5–3 Manan Chandra
 Akani Songsermsawat 4–5 Mohammed Shehab Phaithoon Phonbun 5–2 Ricky Walden
 Mohammed Shehab 0–5 Ricky Walden Akani Songsermsawat 1–5 Manan Chandra Phaithoon Phonbun 4–5 Matthew Selt Manan Chandra 5–3 Mohammed Shehab

 Group H 

 Itaro Santos 5–3 Muhammad Sajjad
 Dave Harold 5–4 Daniel Wells
 Suchart Phookang 5-3 Michael Holt
 Daniel Wells 5-2 Michael Holt
 Suchart Phookang 5-3 Muhammad Sajjad
 Suchart Phookang 3-5 Daniel Wells Muhammad Sajjad 5–3 Michael Holt
 Dave Harold 5–2 Itaro Santos
 Itaro Santos 3–5 Daniel Wells Dave Harold 5–0 Suchart Phookang
 Dave Harold 5–0 Muhammad Sajjad
 Suchart Phookang 2-5 Itaro Santos Dave Harold 2–5 Michael Holt Muhammad Sajjad 1–5 Daniel Wells Itaro Santos 4–5 Michael Holt'''

Faza pucharowa

Breaki maksymalne 
 Uwaga: Break maksymalny w snookerze na sześciu czerwonych wynosi 75. W nawiasie podano czas, w którym dany zawodnik osiągnął breaka maksymalnego.

 Saleh Muhammad (2:54 min)
 Mike Dunn (3:01 min)
 Michael Holt (3:31 min)
 Michael Holt (3:32 min)
 Mark Selby (3:42 min)
 Mohammed Shehab (4:13 min)

Przypisy 

2008
2008 w sporcie
2008 w Tajlandii
Sport w Bangkoku